

Patronyme 

 Pierre Thibaudeau ( † 1704), pionnier d’Acadie ;
 René Hyacinthe Thibaudeau (1737-1813), homme politique français ;
 Antoine Claire Thibaudeau (1765–1854), homme politique français ;
 Édouard Thibaudeau (1797-1836),homme politique canadien ;  
 Isidore Thibaudeau (1819-1893), homme politique canadien ; 
 Joseph-Rosaire Thibaudeau (1837–1909), homme politique canadien ;
 Julien Thibaudeau (1859-1943), peintre français ;
 Francis Thibaudeau (1860-1925), typographe français, inventeur de la classification Thibaudeau ;
 Alfred Thibaudeau (1860–1926), homme politique canadien ;
 Edmond Thibaudeau (1872-1957), homme politique canadien ;
 Léon Thibaudeau (Léon Emmanuel Thibaudeau) (1883-1946), administrateur colonial en Indochine française ;
 Armand Thibaudeau (1886-1958), arbitre français de football et dirigeant sportif ; 
 Colleen Thibaudeau (1925-2012), poétesse et écrivaine canadienne ;
 Marthe Gagnon-Thibaudeau (1929-1999), écrivaine canadienne ;
 Pat Thibaudeau (1932-2021), homme politique américain ;
 Jean Thibaudeau (1935-2013), écrivain français ;
 Gabriel Thibaudeau (1959-), compositeur, pianiste et chef d'orchestre canadien ;
 Gilles Thibaudeau (1963-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Martin Thibaudeau, acteur ;
 Yvann Thibaudeau (1973-), monteur québécois.

Homonyme 
Thibaudeau est également utilisé comme prénom :
 Thibaudeau Rinfret (1879-1962), fut juge en chef de la Cour suprême du Canada ;

Voir aussi 
 Classification Thibaudeau, en typographie, méthode de classement des polices de caractères en quatre familles, inventée en 1921 par le typographe Francis Thibaudeau.

Liens externes 
 

Patronyme français
Patronyme vendéen